El término colonia Independencia puede referirse:

a la colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México; 
a la colonia Independencia, en Managua, Nicaragua;
a la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León, México;
a la colonia Independencia, un distrito del departamento de Guairá, en Paraguay. Colonia independencia
 a la colonia Independencia''', en el municipio de Nicolás Romero Estado de México